Клод II де Вержи (; 1560—1602), граф де Шамплит — бургундский государственный деятель.

Биография 
Сын Франсуа де Вержи, графа де Шамплита, и Клодин де Понтайе.

Барон и сеньор д’Отре, Флеже и Ла-Рошель.

При жизни отца именовался бароном д’Отре.

28 апреля 1578 в Намюре был назначен доном Хуаном Австрийским на пост капитана роты из ста шеволежеров.

В 1580 году был принят в рыцари Святого Георгия.

Филипп II жалованной грамотой, данной в Мадриде 14 января 1592, назначил Клода на отцовскую должность генерального наместника и губернатора Бургундии и Шароле, а также капитана Безансона, «без каких-либо ходатайств с его стороны, но лишь из милости и в рассуждении доказательств доблести и заслуг, показанных на высокой службе его предшественниками».

По словам Андре Дюшена, Клод де Вержи, следуя примеру своего отца, обезопасил провинцию от всех гроз, которые угрожали ей в его время, и продемонстрировал мужество и верность, особенно во время войны с Генрихом IV.

На самом деле бургундских сил оказалось недостаточно для отражения нашествия французов и лотарингцев в 1595 году, и значительная часть провинции была разграблена неприятелем.

Клод де Вержи был утвержден в должностях наместника, губернатора и капитан-генерала графства Бургундского жалованной грамотой, данной эрцгерцогом Альбрехтом и инфантой Изабеллой в Брюсселе 28 октября 1599. В ноябре того же года Филипп III пожаловал Клода в рыцари ордена Золотого руна, но тот так и не получил орденскую цепь, поскольку не мог покинуть свое губернаторство.

Клод де Вержи был погребен в коллегиальной церкви в Шамплите.

Семья 
1-я жена (контракт 21.08.1584, замок Паньи): Катрин Шабо (ум. 1588), дочь Леонора Шабо, графа де Шарни, и Франсуазы де Ри. Свидетелями при заключении контракта со стороны жениха были рыцарь Клод де Бутеру, сеньор де Батеран, президент Дольского парламента, и Антуан д’Уазеле, сеньор де Вильнёв, рыцарь того же парламента, а со стороны невесты Шарль де Лоррен, герцог д’Эльбёф, пэр Франции, женатый на ее сестре, и Франсуа Шабо, маркиз де Мирбо. Брак бездетный

2-я жена: Элеонора де Томассен, дочь Рене де Томассена, называемого Сен-Бартелеми, сеньора де Монмартен, рыцаря Святого Михаила, и Жанны де Водетар. Брак бездетный

Владения дома де Вержи унаследовал единокровный брат Клода Клериадюс де Вержи.

Примечания

Литература 
 , p. 40
 , pp. 86—88
 , pp. 353—356 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 1982
 , p. 159

Ссылки 
 
 
 

Персоналии:Бургундия
Дом де Вержи